Indonesië
 Labu Api (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Labu Api (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara